Punjab se poate referi la:
 regiunea Punjab, o regiune din Asia de Sud împărțită între India și Pakistan
 Punjab (India), un stat indian
 Punjab (Pakistan), o provincie din Pakistan

 Unele foste state și provincii:
 Punjab (India Britanică), o fostă provincie de pe vremea cînd India era colonie britanică
 Haryana, stat indian, fostă parte a provinciei Punjab
 Himachal Pradesh, stat indian, fostă parte a provinciei Punjab
 Punjabul de Vest, partea din fosta provincie Punjab care a intrat în componența Pakistanului

Geografie